One Way – album zespołu Turbo
 One Way – album zespołu 1TYM
 One Way – album zespołu Konopians